Ludvik je lahko:

 Ludvik, moško osebno ime
 Ludvik, priimek več znanih ljudi